Rosia  steht für
 eine Variante des weiblichen Namens Rosa (Vorname)  – dort auch zu Namensträgerinnen

geographisch:
 Rosia (Toskana), Ortsteil der Gemeinde Sovicille in Italien
 Rosia (Fluss), Fluss in Italien

Siehe auch:
 Roșia (rumänischer Ortsname)
 Rosia Bay
 Rossia
 Rossija